Lust kan syfta på:

 Lust – en känsla av stark längtan
 Sexlust – en sexuell känsla av stark längtan
 Libido – en drift i Sigmund Freuds teoribygge
 Lust (film) – en svensk långfilm från 1994
 Lust (album) – ett musikalbum av Jonas Knutsson Band
 Lust (TV-serie) – en komediserie från 2022